Serrano, um adjetivo relativo a serra, pode referir-se a:

Pessoas
 Antonio Serrano González, anarquista espanhol
 António Serrano, professor e político português
 Aulo Atílio Serrano, político da gente Atília da República Romana eleito cônsul em 170 a.C. com Aulo Hostílio Mancino
 Benedita Serrano, pintora portuguesa
 Caio Atílio Serrano, político da gente Atília da República Romana eleito cônsul em 106 a.C. com Quinto Servílio Cepião
 Diego Serrano, ator equatoriano
 Fernanda Serrano, atriz e modelo portuguesa
 Francisco Serrano (escritor), escritor português
 Francisco Serrano y Domínguez, político espanhol
 Frederico Serrano, militar e político brasileiro
 Gisela Serrano, participante do reality show da SIC Masterplan - O Grande Mestre
 Inma Serrano, cantora espanhola
 Ismael Serrano, compositor, cantor e guitarrista espanhol
 Jacinto Serrano López, religioso espanhol
 João Serrão, navegado português
 Jonathas Serrano, professor e pedagogo brasileiro
 Jorge Antonio Serrano Elías, político guatemalteco
 José António Serrano, anatomista português
 Luís Serrano, escritor português
 Marisa Serrano, educadora e política brasileira
 Miguel Serrano (escritor chileno), escritor e diplomata chileno
 Miguel Serrano, jornalista e escritor português
 Ramón Freire Serrano, militar e político chileno
 Ricardo Mella Serrano, engenheiro e político espanhol
 Rolando Serrano, futebolista colombiano que atuava como meia

Lugares
 gentílico de Lavalleja
 gentílico de Serra (Espírito Santo)
 gentílico de Serra da Saudade
 gentílico de Serra (Espanha)
 Planalto Serrano, região montanhosa de Santa Catarina
 Polo Serrano, região montanhosa do Rio Grande do Norte
 Puerto Serrano, município espanhol de Cádis
 Serrano (Belo Horizonte), bairro no município de Belo Horizonte
 Serrano (Córdova), município argentino de Córdova
 Serrano do Maranhão, município brasileiro do Maranhão

Clubes de futebol
 Grêmio Recreativo Serrano, clube de futebol de Campina Grande
 Serrano Centro-Sul Esporte Clube, clube de futebol de Prudentópolis
 Serrano Foot Ball Club, clube de futebol de Petrópolis
 Serrano Futebol Clube, clube de futebol de Serra Talhada
 Serrano Sport Club, clube de futebol de Vitória da Conquista
 União Serrano Atlético Clube, clube de futebol já extinto de Bento Gonçalves

Outros
 Alejandro Serrano Aguilar, estádio de Cuenca
 Correio Serrano, jornal de Ijuí, Rio Grande do Sul
 Estação Serrano, estação de metrô de Madri
 Verdilhão-serrano, ave da família Fringillidae
 Buldogue serrano, raça brasileira de cão
 Maçã Serrano, refrigerante tubaína que era fabricado na cidade de Olímpia, interior de São Paulo

Ver também
 
 

Desambiguações de sobrenomes
Desambiguações de topônimos
Desambiguações de esportes